Jonathas Miguel Arruda Barbosa (Bom Jardim, 09 de janeiro de 1985) é o atual prefeito de Bom Jardim - PE

Miguel foi eleito Prefeito de Bom Jardim pelo PP na coligação Bom Jardim de todos. Eleito com 12.832 votos (57,27%).

Nascidos em 1985
Prefeitos de municípios de Pernambuco